Tupadły est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Tupadły, un village de la gmina Inowrocław
 Tupadły, un village de la gmina Złotniki Kujawskie
 Tupadły, un village de la powiat de Lipno
 Tupadły, un village de la powiat de Nakło

dans la voïvodie de Mazovie 
 Tupadły, un village

Voir aussi 
 Tupadly